₩

 Abandon Ship – singolo dei Gallows del 2007, dall'album Orchestra of Wolves
 Abandon Ship – album dei Knife Party del 2014
 Abandon Ship – film del 1957 diretto da Richard Sale